Третман је корекција или ублажавање поремећаја, болести или проблема. Некада се овај појам користио у социјалном раду, али је замењен појмом интервенције, због своје медицинске конотације.

Литература 
 

Лекови
Фармакологија